Apis je lahko:

 Apis, sveta žival in bog iz egipčanske mitologije
 Dragutin Dimitrijević - Apis, srbski častnik
 Apis, rod kožekrilcev, kamor uvrščamo tudi domačo čebelo
 Albastar Apis, ultralahko jadralno letalo slovenskega proizvajalca Albastar